Michael "Doc" Kennedy (1853–1920) amerikai baseball játékos
Mike Kennedy (1953) kanadai profi jégkorongozó 
Mike Kennedy (1972) kanadai profi jégkorongozó
Mike Kennedy (1986) kanadai profi jégkorongozó
Michael Kennedy zenekritikus
Michael Kennedy labdarúgó játékvezető